

Persone 
 Raoul Alster, nome d'arte di Raoul Abraham (1899-1962) – attore tedesco naturalizzato svizzero
 Ladislav Alster (1927-1991) – scacchista cecoslovacco
 Gerda Elata-Alster (1930) – storica della letteratura israeliana
 Günther Alster (1955) – sciatore austriaco
 Christoph Alster (1980) – sciatore austriaco

Geografia

Centri abitati 
 Alster – frazione del comune di Karlstad nella contea di Värmland (Svealand, Svezia)

Fiumi 
 Alster – fiume affluente dell'Elba (Germania)
 Alster – fiume affluente dell'Itz (Germania)
 Alster – fiume affluente del Diemel (Germania)

Altro 
 Alster – nave spia della Marina militare tedesca